Un amore per sempre – film per la televisione del 1993 diretto da Michael Miller
 Un amore per sempre – film per la televisione del 2004 diretto da Michael Landon Jr.